TIH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tikehau Atoll (Polinesia Francese)